Батальоны Национального собрания Мальты (, , ), также известные как Кампанийские войска () — иррегулярные воинские части, действовавшие на Мальте с сентября 1798 по сентябрь 1800 годов и воевавшие против регулярных французских войск, оккупировавших остров. Батальоны были известны также как «Мальтийская армия» и «Мальтийские повстанцы».

История 
С 1530 года Мальтой правил орден рыцарей-госпитальеров (орден Святого Иоанна). В июне 1798 года французы захватили Мальту без боя во время Египетского похода Наполеона. 2 сентября 1798 года, когда французские солдаты растаскивали имущество церкви в Рабате, группа мальтийцев открыла огонь по мародёрам. Французы отступили в  город Мдина, однако 3 сентября мальтийцы пробрали в город черед  и заставили французов сдаться. Большая часть городов и деревень была захвачена мятежниками за считанные дни, однако Валлетта, Великая гавань, Гоцо и другие укреплённые позиции были ещё в руках французов.

4 сентября было создано Национальное собрание Мальты, которое должно было собрать вооружённые силы для блокады оставшихся на острове французских войск. Эти силы получили название «Кампанийских войск» или «Батальонов Национального собрания». Они представляли собой батальоны, укомплектованные деревенским ополчением: их предшественниками было собранное Мальтийским орденом ополчение, которое оказывало сопротивление французским оккупантам. «Верховным главнокомандующим» был назначен , командовавший походом на Мдину. Первые батальоны были собраны в городах Биркиркара и Зеббудж, их командирами стали  и  соответственно, которые вместе с Витале стали и лидерами всех восстания

Своим сюзереном мальтийцы признавали Фердинанда I, короля Обеих Сицилий, а за помощью они обращались и к адмиралу Горацио Нельсону. Во время осады Валлетты помощь мальтийцам поступала из Британии, Неаполя и Португалии. В 1799 году своих представителей отправил и российский император Павел I, который тогда занимал должность Великого магистра Мальтийского ордена, пообещав поддержку и защиту восставшим.

Во время осады мальтийцы предприняли ряд успешных штурмовых действий: ими были захвачены  и . Крупные оборонительные сооружения в виде , линии Коттонера,  и  остались в руках французов, но и отбить уже потерянные позиции французы не могли. Во время осады мальтийцы возвели большое количество лагерей, создали множество батарей, редутов и окопов, окружив гавань. Самым важными укреплениями восставших были , ,  и .

Пиковая численность армии достигла 10 тысяч человек, из которых всего 2505 . 4 сентября 1800 года после долгой осады французы капитулировали перед британским войском, а 11 сентября   распустил ополчение. В 1800—1801 годах командиры и отличившиеся бойцы были награждены золотыми и серебряными медалями, которые высоко ценятся и в настоящее время.

Структура 

В состав армии входили 9 батальонов:
 Биркиркарский батальон
 Ашакский батальон
 Киркопский батальон
 Батальон 
 Кормийский батальон
 Заббарский батальон
 Зеббуджский батальон
 Зейтунский батальон
 Зуррикский батальон

Батальоны делились на роты и взводы, в наиболее крупных батальонах были артиллерийские и инженерные части, а также оркестры. Существовала также рота гренадёров (Granatieri), которая несла караул в , Санта-Венера. Большая часть солдат не носила униформы, кроме Биркиркарского батальона, у которого были хлопковые одежды, а также штаба, гренадёров и нескольких артиллерийских подразделений.

Вооружение 
Изначально на вооружении повстанцев были только охотничьи ружья, трофейные мушкеты (захвачены в нескольких оружейных), несколько мечей, пистолетов и самодельных пик. С 19 по 24 сентября 1798 года португальский и британский флота доставили восставшим большое количество мушкетов, запасы пороха и пуль. Также у мальтийцев были артиллерийские орудия, вывезенные из береговых укреплений ( и ). С их помощью удалось взять под обстрел всю зону гавани.

Примечания 

Воинские части и формирования, созданные в 1798 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1800 году
Вооружённые силы Мальты
История Мальты